Коробко, Коробка — украинская фамилия.

Известные носители 
 Коробко, Александр Владимирович (род. 1970) — советский, туркменский и российский футболист.
 Коробко, Алина Николаевна (род. 1947) — украинская концертно-камерная певица.
 Коробко, Василий Иванович (1928—1944) — юный партизан во время Великой Отечественной войны.
 Коробка, Владимир Геннадьевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Коробко, Вячеслав Алексеевич (1939—2014) — российский дирижёр.
 
 Коробка, Максим Петрович (1759—1836) — вице-адмирал российского флота.
 Коробка, Николай Иванович (1872—?) — русский литературный критик.
 Коробко, Николай Иванович (1937—2021) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Коробка, Ольга Васильевна (род. 1985) — спортсменка (тяжёлая атлетика).
 Коробко, Татьяна Валериевна (в девичестве Кобылина; род. 1969) — российский тренер по прыжкам в воду.

См. также 
 Коробка (значения)